Lulu har flere betydninger:

Personer:
 Lulu (sanger) – en skotsk sanger, sangskriver, skuespiller og tv-personlighed
 Lulu Ziegler – dansk skuespillerinde og visesangerinde.

Byer:
 Ludwigslust, en by i Mecklenburg, Tyskland, med tilnavnet Lulu

Andet:
 Skuespil af Frank Wedekind
 Lulu (opera) – opera af den østrigske komponist Alban Berg, baseret på Frank Wedekinds "Lulu" skuespil.
 Lulu & Leon – en dansk krimiserie
 Lulu Rouge – dansk DJ duo.
 Lulu (film) – dansk kortfilm fra 2014 instrueret af Caroline Sascha Cogez
 Lulu (film fra 1917) – tysk stumfilm fra 1917 af Alexander Antalffy.